Napoleonturm (Napoleonsturm) steht für:
 Harlyturm, Goslar, Niedersachsen
 Napoleonturm (Hohenrain), Kanton Thurgau, Schweiz
 Napoleonsturm (Mildensee), turmförmiges Grabmal in Mildensee, Ortsteil der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Napoleonsturm (Sprendlingen), Nachbau eines Optischen Telegrafen sowie Aussichtsturm auf der Napoleonshöhe bei Sprendlingen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz